Carl Gustaf Mörner kan avse:

 Carl Gustaf Mörner af Morlanda – guvernör över Göteborgs och Bohus län, fältmarskalk och kungligt råd, se Carl Mörner (1658–1721)
 Gustaf Mörner (1640–1705) –  svensk överstelöjtnant ryttmästare vid Smålands kavalleri ägare till Rödjenäs
 Carl Gustaf Mörner (1673–1734) –  svensk överstelöjtnant, fånge i Sibirien, ägare till Rödjenäs
 Carl Gustaf Mörner den yngre (1725-1787) – hovjägmästare på Rödjenäs i Jönköping
 Gustaf Mörner (1729–1784) –  svensk överstelöjtnant 
 Carl Gustaf Mörner (1897-1947) – en svensk direktör som framför allt var verksam i USA

Se även
 Carl Mörner
 Carl Axel Mörner